Марк Рафало (; рођен 22. новембра 1967. у Кеноши, Висконсин) амерички је глумац, режисер и продуцент, широј публици познат по улози Бруса Банера/Хулка у Марвеловим филмовима Осветници, Осветници: Ера Алтрона, Тор: Рагнарок, Осветници: Рат бескраја и Осветници: Крај игре. Рафало је три пута био номинован за Оскара у категорији „Најбољи глумац у споредној улози” − за изведбе у филмовима Клинци су у реду (2010), Рвање са лудилом (2014) и Под лупом (2015).

Филмографија

Референце

Спољашње везе 

 
 

Рођени 1967.
Амерички глумци
Добитници награде Златни глобус
Добитници награде Сателит